Rinderwahnsinn bezeichnet:
 eine Erkrankung bei Rindern, siehe Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)
 Rinderwahnsinn (Band), eine deutschsprachige Metal-Band